Favale ima više značenja:
 Favale (Kazerta)
 Favale (Frozinone)
 Favale (Pjačenca)
 Favale (Potenca)
 Favale (Teramo)